Черн:
 Черн — летописный древнерусский город. Отождествляется с Ленковецким городищем на Пруте либо с Алчедарским городищем на Днестре.
 Черн Шиинг-Шен — китайско-американский математик.
 Чёрн — остров у западного побережья Швеции.